Сергей Валерьевич Кейлер () — казахстанский футболист, защитник клуба «Кайрат».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2013 году в составе клуба «Кайрат».

В 2014 года на правах аренды стал игроком клуба «Кызыл-Жар СК».

В 2015 году на правах аренды перешёл в «Кайсар».

В начале 2017 года на год был арендован клубом «Окжетпес», но за основу провёл всего лишь 5 матчей.

Летом 2018 года вернулся в «Кайрат» после аренды.

Достижения 
 «Кайрат»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2013
 «Кайсар»
 Победитель первой лиги: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»